Kaipo River bezeichnet:

 Kaipo River (Tasmansee), ein Fluss in der Region Southland in Neuseeland
 Kaipo River (Hawke Bay), ein Fluss in der Region Hawke’s Bay in Neuseeland